Гоуд — фамилия. Известные носители:
 Гоуд, Джим (род. 1961) — американский журналист, издатель и писатель.
 Гоуд, Уильям (1944—2012) — британский серийный насильник-педофил.